Birmingham har flere betydninger:

 Birmingham – en engelsk storby
 Birmingham (Alabama) – en amerikansk by i staten Alabama
 Birmingham (månekrater) – et nedslagskrater på Månen

Se også
 Birmingham City F.C. – en engelsk fodboldklub fra Birmingham